Burak est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Michael Burak (né en 1980), joueur de rugby canadien
Nil Burak (née en 1948), chanteuse chypriote turque

Prénom
Burak Deniz (né en 1991), acteur de télévision turc
Burak Hakkı (né en 1972), acteur et mannequin turc
Burak Özçivit (né en 1984), acteur et mannequin turc
Burak Özdemir (né en 1983), compositeur et bassoniste allemand
Burak Yeter (né en 1982), disc jockey et producteur turc
Burak Yiğit (né en 1986), acteur allemand
Burak Yılmaz (né en 1985), joueur turc de football

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme turc